Франсишку Оливейра Жералдеш (; родился 18 апреля 1995 года в Лиссабон, Португалия) — португальский футболист, полузащитник лиссабонского «Спортинга».

Клубная карьера 
Жералдеш — воспитанник лиссабонского «Спортинга». 30 марта 2013 года в матче против дубля «Бенфики» он дебютировал в Сегунда лиге в составе дублирующего состава последних. Летом 2016 года для получения игровой практики Франсишку на правах аренды перешёл в «Морейренсе». 13 августа в матче против «Пасуш де Феррейра» он дебютировал в Сангриш лиге. Через неделю в поединке против «Фейренси» Жералдеш забил свой первый гол за «Морейренсе». Он помог клубу завоевать Кубок португальской лиги. В начале 2017 года Франсишку вернулся в «Спортинг». 11 марта в матче против «Тонделы» он дебютировал за «львов».

Летом того же года Жералдеш был отдан в аренду «Риу Аве». 7 августа в матче против «Белененсиша» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Франсишку забил свой первый гол за «Риу Аве».

Летом 2018 года Жералдеш на правах аренды присоединился к франкфуртскому «Айнтрахту».

Международная карьера 
В 2017 году в составе молодёжной сборной Португалии Жералдеш принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Польше. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

Достижения 

Командные

 «Морейренсе»
 Обладатель Кубка португальской лиги — 2016/2017

 «Спортинг (Лиссабон)»
 Обладатель Кубка Португалии — 2018/2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль национальной сборной

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Риу Аве»
Игроки ФК «Морейренсе»
Игроки ФК АЕК Афины